Pohroh (Meureudu), een plaats in Indonesië
Pohroh (Bandar Dua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing